Esistono più comuni francesi con questo nome

Tréméven – Côtes-d'Armor
Tréméven – Finistère